Kondratowice (plaats), plaats in Polen
 Kondratowice (gemeente), gemeente in Polen